Вирасоро — фамилия.

Известные носители:
  (1892—1978) — аргентинский архитектор.
  (1812—1897) — аргентинский военный деятель и политик, губернатор провинции Корриентес (1847—1852).
  (1842—1925) — аргентинский инженер и политик, губернатор провинции Корриентес (1893—1897).
  (1900—1966) — аргентинский философ.
 Вирасоро, Мигель Анхель (1940—2021) — аргентинский и итальянский физик.
  (ок. 1815—1860) — аргентинский военный деятель и политик, губернатор провинции Сан-Хуан (1859—1860).